TGFBRAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 860 амінокислот, а молекулярна маса — 97 158.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у цитоплазмі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки